Никола Тибери () — итальянский малаколог и коллекционер. После смерти его коллекция была приобретена .

Публикации

Примечания